Niemcy:
 Sigmaringen – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Sigmaringen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Sigmaringen – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen

Osoby:
 Fidelis z Sigmaringen – zakonnik

Inne:
 Sigmaringen – zamek

Zobacz też:
 Hohenzollern-Sigmaringen
 Sigmaringendorf